Генри Робинсон:
 Робинсон, Генри (настоящее имя Арнольд Шнее; 1897—1944) — агент советской военной разведки.
 Робинсон, Генри Крабб (1775—1867) — британский журналист и адвокат, мемуарист, автор известных дневников и воспоминаний.
 Робинсон, Генри Пич (1830—1901) — английский художник и фотограф, близкий к прерафаэлитам.